В списке перечислены лидеры государств по состоянию на 1927 год. В том случае, если ведущую роль в государстве играет коммунистическая партия, указан как де-юре глава государства — председатель высшего органа государственной власти, так и де-факто — глава коммунистической партии.

Если в 1927 году в каком-либо государстве произошла смена руководителя, в списке указываются оба из них. В случае если государство сменило флаг, указываются также оба флага.

Цветом выделены страны, в которых в данном году произошли смены власти вследствие следующих событий:
 Получение страной независимости;
 Военный переворот, революция, всеобщее восстание ;
 Президентские выборы;
 парламентские выборы, парламентский кризис;
 Смерть одного из руководителей страны;
 Иные причины.

Значимые события 
 1 марта
 на пост президента Сальвадора вступил Пио Ромеро Боске, вскоре положивший конец власти семейства Мелендесов-Киньонесов, правившего страной с 1913 года;
 на пост президента Уругвая вступил очередной представитель партии «Колорадо» подполковник Хуан Кампистеги, победивший на выборах 1926 года;
 14 марта — в Риге скончался первый президент Латвии Янис Чаксте;
 8 апреля — новым президентом Латвии стал Густав Земгалс;
 20 апреля — новым премьер-министром Японии стал генерал Гиити Танака;
 10 мая — на пост президента Чили вступил военный министр полковник Карлос Ибаньес дель Кампо, отстранивший от власти президента Эмилиано Фигероа;
 18 июня — маршал Чжан Цзолинь, летом 1926 года захвативший столицу Китая Бэйцзин, провозгласил себя главой государства с титулом Генералиссимуса Военного правительства и получил международное признание как новый президент страны;
 20 июля — в своей летней резиденции замке Пелеш скончался король Румынии Фердинанд I. На престол возведён его пятилетний внук Михай I при котором учреждён Регентский совет;
 24 ноября — скоропостижно скончался премьер-министр Румынии Ионел Брэтиану. Новым главой правительства стал его младший брат Винтилэ Брэтиану;
 9 декабря — Государственным старейшиной Эстонии стал Яан Тыниссон.

Азия

Африка

Европа

Океания

Северная и Центральная Америка

Южная Америка

Комментарии

Источники 

1927
1927 год